Personen
Jeffrey Dahmer, veroordeelde seriemoordenaar

Films en series
 The Secret Life: Jeffrey Dahmer, biografische film uit 1993
 Dahmer, biografische film uit 2002
 Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story, biografische serie uit 2022

Boeken
 Mijn Vriend Dahmer